

Patronyme 
 Jacques Rifflet (1929-2020), professeur de droit et de politique ;
 Jean-Marie Rifflet (?), informaticien français ;
 Maxence Rifflet (978- ), photographie français.

Toponyme 
 Plage de Rifflet, une plage de Guadeloupe près de Deshaies
 La Pointe Rifflet, un cap de Guadeloupe.